Izier (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Côte-d'Or
Izier (België), een deelgemeente van de Belgische stad Durbuy